HCG est un sigle qui peut désigner :
 Human chorionic gonadotropin (en français, hormone chorionique gonadotrope humaine), une hormone glycoprotéique produite au cours de la grossesse de la femme ;
 Hickson Compact Group (en français, groupe compact de Hickson), un regroupement de galaxies publié par Paul Hickson en 1982.